Gerschwiler ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Gerschwiler (1914–2003), Schweizer Eiskunstläufer und -trainer
 Hans Gerschwiler  (1920–2017), Schweizer Eiskunstläufer
 Jacques Gerschwiler (1898–2000), Schweizer Eiskunstläufer und -trainer